Lukanow ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Lukanow (1938–1996), bulgarischer Diplomat, Politiker und ehemaliger Ministerpräsident
 Boris Lukanow (* 1936), bulgarischer Schauspieler
 Karlo Lukanow (1897–1982), bulgarischer Jurist und Politiker
 Todor Lukanow (1874–1946), bulgarischer Politiker